Никола́й Ива́нович Новоса́дский (1 (13) мая 1859, с. Великие Пузырьки, Волынская губерния — 29 июня 1941, Москва) — российский и советский филолог-классик, палеограф и эпиграфист-эллинист. Доктор греческой словесности (1901), доктор литературоведения (1935), профессор Варшавского (1888—1906) и Московского университетов, заслуженный профессор Московского университета (с 1916), член-корреспондент Российской академии наук (1917; с 1925 года АН СССР), Германского археологического института (1886), Академии художественных наук. Заслуженный деятель науки РСФСР (1939).

Биография 
Родился в семье сельского священника — протоиерея.

Обучался в начальной уездной школе Изяслав. Окончил Волынскую духовную семинарию.
С 1879 года учился в Историко-филологическом институте (ПИФИ) в Санкт-Петербурге, который окончил в 1883 году по классическому отделению (ученик Ф. Ф. Соколова).

В 1883—1884 гг. преподавал древние языки в мужской гимназии в Таганроге.

В 1884—1886 гг. находился в Греции, куда был командирован Историко-филологическим институтом для подготовки к профессуре, работал под руководством Ульриха Кёлера.

В 1886—1888 гг. преподавал древние языки в Санкт-Петербургской гимназии Видемана и, одновременно, в 1887—1888 гг. в Историко-филологическом институте.

В 1887 году защитил в Санкт-Петербургском университете магистерскую диссертацию на тему «Елевсинские мистерии» (СПб., 1887) на степень магистра греческой словесности.

В 1888—1906 гг. — профессор (ординарный с 1900 года) кафедры греческой словесности Варшавского университета, в 1889-1895 секретарь, в 1905—1906 гг. — декан историко-филологического факультета и  ректора. В 1901 году защитил в Новороссийском университете докторскую диссертацию на тему «Орфические гимны», получив учёную степень доктора греческой словесности. В 1906 году вышел в отставку и переехал в Москву.

В 1907—1922 гг. — профессор кафедры эпиграфики Московского археологического института. Также, с 1909 года состоял сверхштатным ординарным профессором Московского университета по кафедре классической филологии Московского университета (после 1917 года — профессор эпиграфики факультета общественных наук, в 1919—1929 годах — этнологического факультета). 
В 1912 г. был избран почётным членом Московского общества по исследованию памятников древности. В 1927 г. был членом Комиссии по истории знаний при АН СССР.

В 1919—1934 гг. заведующий отделом классической филологии, главный библиотекарь и учёный консультант Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина.
В 1921—1929 гг. работал в Институте литературы и языкознания.

С 1934 года и до конца жизни — профессор, заведующий (1937—1941) кафедрой древних языков исторического факультета МГУ.

Состоял действительным членом Института археологии и искусствознания (1924—1931), действительный член Государственной академии искусствознания (1924—1932), действительный член Таврического общества истории, археологии и этнографии (1926).

В 1935 году Президиум Академии наук СССР присвоил ему учёную степень доктора литературоведения.

По свидетельству А. А. Тахо-Годи, умер от разрыва сердца во время учебной воздушной тревоги.

Жена — В. А. Дударева (ум. после 1953).

Научный архив хранится в Архиве РАН (фонд № 611).

В 1917 г. был награждён орденом святого Станислава первой степени, в 1940 г. - орденом «Знак Почёта».

Основные работы 
Труды в области истории античной литературы, театра, музыки и изобразительного искусства, древнегреческой мифологии, эпиграфики и археологии, палеографии и текстологии, истории древней Греции и Рима и др.:
 К вопросу о культуре Изиды (Журнал Министерства Народного Просвещения, 1885)
 Котито. — СПб.: тип. В.С. Балашева, 1886
 De inscriptione Lebadiae nuper inventa (Mittheilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, 1885) 
 Inscriptiones cretenses (ibid., 1886)
 
 О почитании реликвий у древних греков (Известия Варшавского университета, 1889) 
 Орфические гимны. — Варшава, 1890
 Культ кавиров в Древней Греции. — Варшава: тип. Варш. учеб. окр., 1891 
 Греческая эпиграфика. — 1909, переизд. 1915
 Несколько заметок о греческих христианских надписях. — Харьков: тип. «Печ. дело», 1914 
 Аристотель. Поэтика. — Ленинград: Academia, 1927 (перевод, введение и комментарий)
 Реализм Гезиода // Извести АН СССР. — Л., 1928
 Классическая филология в Московском Университете (1755—1935) (неопубликовано).

Примечания

Литература 
 БСЭ, 2-е изд.
 Белоусов А.В. Николай Иванович Новосадский (1859–1941) – основатель кафедры древних языков исторического факультета МГУ: жизнь и труды по материалам Архива РАН // Труды кафедры древних языков. Вып. V: Кафедре древних языков исторического факультета МГУ – 80 лет. – М.: Индрик., 2018. С. 28–103.
 
 Варнеке Б. В. Старые филологи. Примечание 61. — С. 125

Ссылки 
 
 Николай Иванович Новосадский 
 
 Историческая справка  на сайте Архива РАН
 Новосадский Николай Иванович (1859—1941) 

Филологи России
Антиковеды России
Антиковеды СССР
Переводчики СССР
Члены-корреспонденты РАН (1917—1925)
Члены-корреспонденты АН СССР
Выпускники Петербургского историко-филологического института
Преподаватели Петербургского историко-филологического института
Преподаватели исторического факультета МГУ
Заслуженные деятели науки РСФСР
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Преподаватели Московского археологического института
Эпиграфисты
Исследователи древнегреческой мифологии и религии
Члены Германского археологического института
Члены Таврического общества истории, археологии и этнографии